Prva Crnogorska Liga, de hoogste voetbalcompetitie die door de Montenegrijnse voetbalbond wordt georganiseerd
 Prva Liga Republika Srpska, een van de twee competities op het tweede niveau van het voetbal in Bosnië en Herzegovina naast de Prva Liga Federacija Bosne i Hercegovine
 Eerste liga (voetbal Servië), de tweede voetbal divisie in Servië en voorheen van Joegoslavië en de confederatie Servië en Montenegro (tot 2006)